Kierzek peut désigner :

Toponymie
 Kierzek [ˈkʲɛʐɛk] est un village polonais de la gmina de Kadzidło dans le powiat d'Ostrołęka et dans la voïvodie de Mazovie.

Patronymie
 Gérald Kierzek : médecin urgentiste français né à Saint-Étienne (Loire).